Hadamovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Hadamovsky (1904–1945), deutscher Funktionär der NSDAP und Reichssendeleiter im deutschen Rundfunk
 Robin Hadamovsky (* 1994), deutscher Gitarrist, Songwriter und DJ

Siehe auch:
 Hadamowsky